Deze pagina geeft een overzicht van door Turkije bezette gebieden.

Actuele bezettingen 
 Noord-Cyprus - Tijdens de Turkse invasie van Cyprus in 1974 werd een deel van het eiland Cyprus bezet. Het Turkse leger onderhoudt een grote macht in Noord-Cyprus. De Republiek Cyprus en de internationale gemeenschap beschouwen het als een illegale bezettingsmacht, en haar aanwezigheid is veroordeeld in verschillende resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het is tevens een illegale bezetting van grondgebied van de Europese Unie, aangezien Cyprus in 2004 lid is geworden van de EU.
 Bezettingen in Noord-Syrië - De Turkse strijdkrachten hebben in augustus 2016 een aantal gebieden bezet in Noord-Syrië naar aanleiding van de Syrische burgeroorlog. Deze gebieden vormen in feite een afzonderlijke proto-staat onder een Turks militair bestuur. De door Turkije gecontroleerde gebieden van Syrië bestaan uit een gebied van 8.835 vierkante kilometer dat meer dan 1000 nederzettingen omvat, waaronder steden als Afrin, al-Bab, Azaz, Jarabulus, Jindires, Rajo, Tal Abyad en Ras al-Ayn. Deze gebieden worden door de Turkse autoriteiten aangeduid als veilige zones. De Syrische regering onder Bashar al-Assad heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de Turkse aanwezigheid in Noord-Syrië en opgeroepen tot hun terugtrekking. De Koerdische Nationale Raad heeft opgeroepen tot de verdrijving van Turkse troepen uit Afrin.

Eerdere bezettingen 
 Griekenland - De Ottomaanse overheersing in Griekenland van 1453-1821 wordt in dat land de Τουρκοκρατία (Turkse bezetting) genoemd. Strikt genomen betrof deze bezetting echter de voorganger van Turkije, het Ottomaanse Rijk. Dit rijk overheerste tot in de 20e eeuw grote gebieden in Zuid-Oost Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Politiek in Turkije
Mensenrechten